Оейраш  () — португальська власна назва.

Топоніми

Оейраш  — муніципалітет.
 Оейраш-і-Сан-Жуліан-да-Барра — парафія.